Вёрда — река в Рязанской области России.

Протекает по территории Скопинского района. Берёт начало в районе села Дмитриево. Течение восточного и юго-восточного направления. У села Шелемишево впадает в реку Ранову в 95 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 74 км, площадь водосборного бассейна — 1040 км². На реке расположен районный центр — город Скопин.

Экология 
В реке обнаруживается молибден, вольфрам, кобальт, аммиак и сульфаты. В 2014 году вода в реке Вёрда в районе г. Скопина впервые за всю историю наблюдений в Рязанской области отнесена к классу «очень грязной».

Притоки (км от устья) 
 16 км — река Пёрка (пр)
 24 км — река Брусна (пр)
 32 км — река Старый Келец (пр)
 42 км — река Слободка (лв)
 61 км — река Теменка (пр)
 62 км — река без названия у станции «Кремлево» (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Окский
 Речной бассейн — Ока
 Речной подбассейн — бассейны притоков Оки до впадения реки Мокши
 Водохозяйственный участок — Проня от истока до устья
 Код водного объекта — 09010102112110000025547.

Примечания 

Притоки Рановы
Реки Рязанской области